Vandalia kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Vandalia (Illinois)
 Vandalia (Michigan)
 Vandalia (Missouri)
 Vandalia (Ohio)